Warhawk ist die Bezeichnung für:
 Warhawk, ein Computerspiel aus dem Jahr 2007 für die PlayStation 3
 Warhawk (Computerspiel, 1995), ein Computerspiel für die PlayStation
 Warhawk (Computerspiel, 1986), ein Computerspiel von Firebird Software für verschiedene Heimcomputer
 Curtiss P-40, ein Jagdflugzeug des Zweiten Weltkriegs
 Politischer Begriff aus dem Englischen: Umgangssprachlich für Hardliner. Auf Deutsch: Falken